Die Dominikaner wurden in England und – seltener – in Schottland nach der Farbe ihrer Kutten seit etwa dem 13. Jahrhundert Black Friars oder Blackfriars (Schwarze Brüder) genannt. Der Name hebt vor allem auf den Unterschied zu den in Grau gekleideten Franziskanern (Greyfriars) ab. Nach der Auflösung der englischen Klöster unter Heinrich VIII. um 1540 kamen beide Bezeichnungen allmählich außer Gebrauch, überdauern aber teilweise bis heute als Bestandteile von Toponymen oder Namen von Gebäuden, die sich an der Stelle oder in der Umgebung ehemaliger Ordenshäuser befinden.

Auf diese Weise wurde „Blackfriars“ zum Namensbestandteil verschiedener Orte und Bauwerke in der City of London:

 Blackfriars (London), historischer Stadtteil, der im 13. Jahrhundert entstand 
 Blackfriars Theatre, historische Shakespeare-Bühne
 Blackfriars Bridge, Name zweier nacheinander 1769 und 1869 an gleicher Stelle eröffneter Brücken
 Blackfriars Railway Bridge, Eisenbahnbrücke ab 1864
 Blackfriars Station, der Name eines Fernbahnhofs (ab 1864), und einer U-Bahn-Station (ab 1870)
 The Black Friars, historischer Pub in der Queen Victoria Street 174, im Londoner Stadtteil Blackfriars; 1875 im Art Nouveau-Stil (Jugendstil) erbaut. 

Dominikanerorden
Bettelorden
Männerorden